2015 Rietumu Bank Latvian FIM Speedway Grand Prix - piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 18 lipca 2015 na stadionie Latvijas Spidveja Centrs w Daugavpils.

Zawody zostały przerwane po 20 biegach z powodu intensywnych opadów deszczu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Ķastsa Puodžuksa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Andžejs Ļebedevs i Jevgeņijs Kostigovs.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 17 lipca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Doyle, Janowski, Zagar, Jensen
 Batchelor, Jonsson, Jonasson, Hancock (d)
 Pedersen, Woffinden, Kildemand, Puodżuks
 Holder, Iversen, Harris, Kasprzak
 Doyle, Hancock, Pedersen, Holder
 Batchelor, Janowski, Kildemand, Harris
 Woffinden, Jonasson, Zagar, Kasprzak
 Jensen, Iversen, Jonsson, Puodżuks
 Batchelor, Iversen, Woffinden, Doyle (d)
  Janowski, Hancock, Puodżuks, Kasprzak
 Pedersen, Zagar, Jonsson, Harris
 Holder, Kildemand, Jensen, Jonasson
 Harris, Puodżuks, Jonasson, Doyle (w)
 Janowski, Jonsson, Holder, Woffinden
 Hancock, Iversen, Kildemand, Zagar
 Pedersen, Jensen, Batchelor, Kasprzak (d)
 Kildemand, Doyle, Jonsson, Kasprzak (d)
 Jonasson, Janowski, Pedersen, Iversen
 Holder, Zagar, Batchelor, Puodżuks
 Hancock, Woffinden, Jensen, Harris (d)

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Łotwa
2015
2015 na Łotwie